Fabio Grassadonia – regista e sceneggiatore italiano
 Gianluca Grassadonia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano